Тіппеліга 1993 — 49-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Русенборг.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Буде-Глімт взяв участь у Кубку володарів кубків 1994—1995 як володар Кубку Норвегії 1993.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Плей-оф 

Результати

Посилання 
 Тіппеліга на rsssf 

1993
Норвегія